The Tall Man ist der Titel folgender Werke:

 The Tall Man (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1964 und 1965
 The Tall Man (2011), ein australischer Dokumentarfilm von Tony Krawitz aus dem Jahr 2011
 The Tall Man – Angst hat viele Gesichter, ein französisch-kanadischer Film von Pascal Laugier aus dem Jahr 2012 (Originaltitel)

Siehe auch:
 The Tall Men, Originaltitel des Films Drei Rivalen von Raoul Walsh aus dem Jahr 1955